Jamestown Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Jamestown Historic District (North Carolina), ID-Nr. 73001345
 Jamestown Historic District (North Dakota), ID-Nr. 88000987
 Jamestown Historic District (South Carolina), ID-Nr. 01000610